Католицизм в Камеруне или Католическая церковь в Камеруне является частью всемирной Католической церкви. Централизованным органом Католической церкви в Камеруне является Конференция католических епископов Камеруна, объединяющая камерунских епископов. Численность католиков в Камеруне составляет около 3,96 миллиона человек (26 % от общей численности населения) .

История 

Территория нынешнего Камеруна стала осваиваться европейцами с конца XV века. Систематическая миссионерская деятельность Католической церкви в Камеруне началась с конца XIX века. 18 марта 1890 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Камеруна. В это время Камерун являлся колонией Германии, поэтому руководство апостольской префектурой было поручено немецким монахам из монашеской конгрегации паллотинцев. 25 октября 1890 года первая группа монахов-паллотинцев под руководством первого префекта апостольской префектуры епископа Генриха Вьета прибыла в Камерун.

В 1905 году апостольская перфектура Камеруна была преобразована в апостольский викариат.

В 1912 году в Камерун прибыли монахи из монашеской конгрегации Священники Святейшего Сердца Иисуса, которым Святой Престол поручил руководить апостольской префектурой Адамауа, в юрисдикцию которой вошли земли севера страны, простиравшиеся до Чада. Работа немецких миссионеров в Камеруне была прервана началом I Мировой войны, после начала которой они были высланы из страны. Немецких миссионеров сменили французские монахи из монашеской конгрегации Святого Духа.

В первой половине XX века Католическая церковь создавала в Камеруне первичные церковные структуры — апостольские префектуры, которые впоследствии преобразовывались в апостольские викариаты. В 1923 году была создана апостольская префектура Буэа (с 1939 года — апостольский викариат). В 1931 году апостольский викариат Камеруна был разделён на две части: апостольский викариат Яунде и апостольский викариат Дуала. В 1947 году была создана апостольская префектура Гаруа (с 1953 года — апостольский викариат). Первичные церковные структуры Католической церкви в Камеруне поручались руководству определённой монашеской конгрегации.

В 1935 году в священника был рукоположен первый камерунец, а в 1955 году впервые епископом был назначен африканец-гражданин Камеруна.

В 1955 году в Яунде была образована митрополия. Первым архиепископом-камерунцем стал в 1961 году Жан-Батист Зоа.

С 1957 года в Камеруне начали работу иезуиты.

Первым нунцием после обретения независимости Камеруном стал архиепископ Луиджи Поджи.

В 1982 году Святым Престолом были учреждены новые митрополии в Баменде, Дуала и Гаруа. В 1994 году епархия Бертуа стала архиепархией.

Римский папа Иоанн Павел II посещал Камерун с пастырскими визитами в 1985 и 1995 годах. В 2009 году Камерун посетил Римский папа Бенедикт XVI.

В 1923 году в Камеруне была создана апостольская префектура Буэа (апостольский викариат с 1939 года).

Церковная структура 

В Камеруне действуют в настоящее время 5 митрополий, 19 епархий и 680 приходов:

 Архиепархия Баменды;
 Епархия Буэа;
 Епархия Кумбо;
 Епархия Мамфе.
 Архиепархия Бертуа;
 Епархия Батури;
 Епархия Думэ-Абонг-Мбанга;
 Епархия Йокадума;
 Архиепархия Дуалы;
 Епархия Бафусама;
 Епархия Нконгсамбы;
 Епархия Эдеа;
 Епархия Эсеки;
 Архиепархия Гаруа;
 Епархия Йагуа.
 Епархия Маруа-Моколо;
 Епархия Нгаундере;
 Архиепархия Яунде;
 Епархия Бафиа;
 Епархия Криби;
 Епархия Мбальмайо;
 Епархия Обалы;
 Епархия Сангмелимы;
 Епархия Эболовы.

Примечания

Источник 

 Католическая Энциклопедия, т. 2, М., изд. Францисканцев, 2005 г., стр. 722—723, ISBN 5-89208-054-4
 Бреве Expedit et Romanorum Pontificum, AAS 42 (1950), p. 429 
 Бреве Ad universae Ecclesiae, AAS 52 (1960), p. 1000 
 Бреве Qui res Africanas, AAS 57 (1965), p. 578 
 Бреве Quemadmodum semper, AAS 59 (1967), p. 217

Ссылки 
 История Католической церкви в Камеруне 
 Официальный сайт Конференции католических епископов Камеруна .